O Brasil participou de todas as edições do Campeonato Mundial de Atletismo, conquistando, no total, até a edição de 2022 em Eugene, nos Estados Unidos, quinze medalhas, sendo duas de ouro, seis de prata e sete de bronze.

Medalhas 

Atletismo do Brasil
Países no Campeonato Mundial de Atletismo